Дворжак () — чеське прізвище. Відомі носії:
 Антонін Дворжак (1841—1904) — чеський композитор і диригент.
 Мирослав Дворжак (1951—2008) — чехословацький хокеїст.
 Радек Дворжак (1977) — чеський хокеїст.

Див. також 
 Двожак
 2055 Дворжак — астероїд.